

Lieux ou communes 

 Codos : commune d’Espagne, dans la province de Saragosse

Personnalités 

 Paul Codos : aviateur français